O Torneio de xadrez de Nova Iorque de 1889 ou sexto congresso americano de xadrez foi uma competição xadrez realizada na cidade de Nova Iorque entre 25 de março e 27 de maio contando com dez participantes europeus e dez americanos que se enfrentaram no todos-contra-todos. O vencedor foi Max Weiss, seguido de Mikhail Chigorin e Isidor Gunsberg. O então campeão mundial Wilhelm Steinitz escreveu um livro sobre o torneio.

Tabela de resultados 

Desporto nos Estados Unidos em 1889
1889 no xadrez
Competições de xadrez dos Estados Unidos
Esportes em Nova Iorque (estado)